Layer Breton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Layer de la Haye – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Layer Marney – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Angelic Layer – manga grupy CLAMP
 Michael Layer – niemiecki snowboardzista